Duitse Arbeiderspartij of Deutsche Arbeiterpartei, voorloper van de NSDAP
 Drents Antikapitalistisch Platform, een Nederlands platform tegen imperialisme en kapitalisme
 DAP Audio, een Nederlands merk van geluidsapparatuur
 Domotica Aansluit Punt, het Nederlands initiatief tot standaardisatie in thuistechnologie en domotica
 Directory Access Protocol, een netwerkprotocol
 Dossier Afspraken en Procedures, een formele overeenkomst over samenwerking in de ICT-dienstverlening
 Diallylftalaat, een chemische verbinding